Warnier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Warnier (* 1939), französischer Ethnologe und Hochschullehrer 
 Vincent Warnier (* 1967), französischer Organist